Бре́стська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь білоруського міста Брест (Берестя).

Брестська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Брестська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Брестська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Брестська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Брестська вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Брестська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Брестська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Брестська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Брестська вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Брестська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Брестська вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Колишні назви:
 Брестська вулиця — колишня назва вулиці Бердичівська у місті Кам'янське.
 Брестська вулиця — колишня назва вулиці Європейська у місті Любешів.
 Брестська вулиця — колишня назва вулиці Соборності у місті Любомль.
 Брестська вулиця — колишня назва вулиці Європейська у місті Маневичі.

Вулиці